

Patronyme 

 Jean Condom (1960-), joueur français de rugby à XV.

Toponyme 

 Condom-en-Armagnac, commune française du Gers ;
 Condom-d'Aubrac, commune de l’Aveyron.

Autres 
 Condom, préservatif en français nord-américain ;
 Condom USB, appareil prévenant des cyberattaques de type juice jacking.